Antonstraße 1 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Erich Kästner Museum in Dresden
 Antonstraße 1 in Plauen, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Neundorfer Vorstadt (Plauen)